Авґуста Ройсс-Кьострицька (1794—1855) — принцеса Ройсс-Кьострицька, донька принца Генріха XLIV та баронеси Августи Рідезель цу Айзенбах, дружина герцога Ангальт-Кетену та князя Плесу Генріха.
 Авґуста Ройсс-Кьострицька (1822—1862) — принцеса Ройсс-Кьострицька, донька принца Генріха LXIII Ройсс-Кьострицького та графині Елеонори Штольберг-Верніґеродської, перша дружина великого герцога Мекленбург-Шверіну Фрідріха Франца II.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок